Сфорца (, от  — «напрягать, давить», глагол, производный от  — «сила»)

Династия 

 Сфорца — правящая династия в Италии периода Ренессанса, герцоги миланские.
 Алессандро Сфорца (1409—1473) — итальянский кондотьер, основатель пезарской ветви династии Сфорца.
 Баттиста Сфорца (1446—1472) — герцогиня Урбинская
 Бона Сфорца (1494—1557) — королева Польши
 Бьянка Мария Сфорца (1472—1510) — вторая жена императора Максимилиана I
 Галеаццо Мария Сфорца (1444—1476) — 2-й герцог Милана из династии Сфорца
 Джан Галеаццо Сфорца (1469—1494) — 3-й герцог Милана из династии
 Джиневра Сфорца (1440—1507) — жена правителя Болоньи
 Джованни Сфорца (1466—1510) — кондотьер, один из мужей Лукреции Борджа
 Джованни Паоло I Сфорца (1497—1535) — итальянский кондотьер, основатель линии маркизов Караваджо.
 Ипполита Мария Сфорца (1446—1484) — герцогиня Калабрийская, первая жена Альфонса Калабрийского, будущего короля Неаполя Альфонса II.
 Катерина Сфорца (1463—1509) — графиня Форли, побочная дочь Галеаццо Мария Сфорца, одна из самых знаменитых женщин итальянского Возрождения, по прозвищу «Тигрица Романьи».
 Лодовико Сфорца Иль Моро (1452—1508) — 4-й герцог Милана из династии.
 Массимилиано Сфорца (1493—1530) — 5-й герцог Милански из династий в период между оккупацией Милана Людовиком XII (1498—1512) и оккупацией Милана Франциском I (с 1515 года).
 Муцио Аттендоло Сфорца (1369—1424) — основатель рода
 Франческо I Сфорца (1401—1466) — основатель миланской ветви династии Сфорца, кондотьер, 1-й герцог из династии Сфорца
 Франческо II Мария Сфорца (1495—1535) — 6-й герцог
См. также:
 Замок Сфорца
 Мастер алтаря Сфорца
 Таро Висконти-Сфорца

Прочие 
 Кавалли-Сфорца, Луиджи Лука (1922—2018) — один из ведущих мировых специалистов по популяционной генетике
 Риарио Сфорца, Томмазо (1782—1857) — неаполитанский куриальный кардинал и папский сановник. 
 Сфорца, Карло (1872—1952) — итальянский политик.
 Сфорца, Чириако (род. 1970) — швейцарский футболист, тренер.